Alst steht für:
 Alst, eine Bauerschaft der Stadt Horstmar im Kreis Steinfurt im Nordwesten von Nordrhein-Westfalen bei Münster
 Haus Alst, ehemaliger münsterländischer Burgmannshof in der Bauerschaft Alst bei Horstmar

Alst ist der Familienname folgender Personen:
 Burghard von Schorlemer-Alst (1825–1895), deutscher Politiker
 Friedrich von Schorlemer-Alst (1854–1934), deutscher Jurist, Landrat im Kreis Ahaus, Mitglied des westfälischen Provinziallandtags

ALST steht für:
 Bahnhof Hamburg-Langenfelde, DS100-Bahnhofscode

Siehe auch:
 Aalst (Begriffsklärung)
 Aelst

Abkürzung